Százszorszép
 Százszorszép, Bellis perennis növényfaj
 Százszorszép, magyar bábfilm
 Százszorszép, Beethoven egyik dalának címe
Százszorszépek
 Százszorszépek (Sedmikrásky) (1966), csehszlovák film Věra Chytilová rendezésében
 Százszorszépek (Au petit Marguery)'' (1995), francia film Laurent Bénégui rendezésében